Arturo Joaquín Pellerano Alfau  (1864-1935) fue un empresario y periodista dominicano de origen ligur.

Como empresario 
Fundador el 1 de agosto de 1889 del Listín Diario, uno de los principales periódicos  de la República Dominicana. Trató de mantener la independencia de su periódico, por lo que tuvo muchos problemas. 

Fue encarcelado varias veces por el dictador Ulises Heureaux. Durante la intervención de militares de los EE.UU de 1916-1924, mantuvo una línea nacionalista de protesta constante.

Vida personal 

Hijo del segundo Matrimonio de  Benito Pellerano (11 de agosto de 1825- 13 de mayo de 1893) Comerciante, hijo de Juan Bautista Pelerano (1806-1880) y de  Teresa Costa (1806-??)  oriundos de Santa Margarita, quién emigró a la República Dominicana hacia 1849, y casó con María de Belén Alfau Sánchez en 1859. Según Consta en acta del libro número 45 folio 204 de Matrimonios dominicanos, pero que ese documento carece de validez legal ya que Juan Bautista Pellerano es su Hermano, siendo que sus padres son Benedetto Pellerano y Maddalena Costa, según consta en el registro de Italia.

El Sr Arturo Contrajo matrimonio en dos ocasiones, primero con Juana De Jesús Sardá Díaz (1861-1901), de ascendencia catalana y vasca, con la cual tuvo siete hijos: Gustavo, Arturo Antonio Laureano, Isabel Emilia, Eduardo Bienvenido, Edmundo Rogelio, Carlos y Altagracia Juana. Más tarde se casó con Estela Micaela López-Penha De Marchena, de origen judío sefardí, con la cual tuvo también siete hijos: Estela Angélica, Elba Celeste Fedora, Nelly Edilia, Moisés Arturo, Carlos Vicente y Ana Gisela.

Fallecimiento 
Murió a los 70 años en Santo Domingo el 18 de febrero de 1935. Sus restos descansan en el Convento de los Dominicos en la Ciudad Colonial.

Referencias

Enlaces externos 
 Biografía de Arturo Pellerano Arfau.
 Historia de la familia Pellerano.

http://gopeco.tribalpages.com/tribe/browse?userid=gopeco&view=9&ver=2035

Empresarios de República Dominicana
Periodistas de República Dominicana
Nacidos en Santo Domingo